George Henry Boker (1823-1890) – drammaturgo e poeta statunitense
 John R. Boker (1913-2003) – industriale statunitense
 Nava Boker (1971) – politica israeliana